Николай Щёголев:
 
 Щёголев, Николай Гаврилович (1771—1820) — русский врач, писатель и поэт, профессор.
 Щёголев, Николай Павлович (1928—1985) — советский танцовщик, солист Куйбышевского театра оперы и балета.